Black Lotus ist eine Berliner Techno-DJ, Musikproduzentin und Plattenlabelbetreiberin. Seit 2019 betreibt sie in Berlin das von ihr gegründete Plattenlabel Luminal rec. und das komplementäre Sub-Label 2 7, welches den Fokus auf experimentellen Techno legt und dabei besonders junge Künstler unterstützen soll. Nach Anfängen in diversen Berliner Clubs wie KitKatClub, Suicide Circus und Griessmühle absolvierte sie Auftritte bei Festivals wie dem Exit in Serbien, dem Echelon in Bad Aibling und dem Electric Love in Salzburg sowie Clubauftritte im MMA Club in München und in der Grellen Forelle in Wien.

Diskografie

EPs & Singles 

 2019: Resilience (FLASH Recordings) (12”)
 2019: Totality (FLASH Recordings)
 2019: Aether (FLASH Recordings) (12”)
 2019: Omnipresent (Luminal rec.) (12”)
 2020: Thrust (Luminal rec.) (12”)
 2020: Poems Against the Empire (Luminal rec.) (12”)
 2021: Quantum Vaccum (FLASH Recordings)
 2021: Superconductor (FLASH Recordings)

Koproduktionen 

 2021: Contagious at Night (Luminal rec.) (12”)
 2021: Only Then (Luminal rec.) (12”)

Weblinks 
 Black Lotus & Temudo x Luminal rec.
 Black Lotus im MMA Club (YouTube)

Siehe auch 
 Liste von Musiklabeln

Einzelnachweise 

DJ
Techno-Produzent
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau